Heartbreaker címen ismert:
 Heartbreaker, a Led Zeppelin 1969-es dala a II. albumon
 Heartbreaker, Ryan Adams 2000-es albuma
 Heartbreaker, Dionne Warwick dala
 Heartbreaker, Mariah Carey dala (1999)
 Heartbreaker, Pat Benatar dala
 Heartbreaker, egy dal Michael Jackson Invincible című albumán (2001)
 Heartbreaker, egy dal Sweetbox Raw Treasures Vol.1 című albumán (2005)
 Heartbreaker, Will.i.am dala
 Heartbreaker, a  Motörhead dala.